De Conca de By is een kleine hoogvlakte in Italië op ongeveer 2000 meter. Het ligt in het Val di Ollomont. In de Conca de By ligt By en het Lago de By.

Geografie van Valle d'Aosta